Jānis Bērziņš (ur. 1889, zm. 1938) – szef wywiadu wojskowego Razwiedupr
 Jānis Bērziņš-Ziemelis (ur. 1881, zm. 1938) – dyplomata, minister w rządzie Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 Jānis Bērziņš (ur. 1982) – łotewski biathlonista
 Jānis Bērziņš (ur. 1993) – łotewski koszykarz